Gideonmantellia amosanjuanae es la única especie conocida del género extinto Gideonmantellia de dinosaurio ornitópodo hipsilofodóntido que vivió a principios del período Cretácico, durante el Barremiense, hace aproximadamente 132 millones de años, en lo que es hoy Europa.

Descripción
El holotipo de Gideonmantellia se refiere a un animal pequeño, de menos de un metro de largo. La longitud del fémur de 95 milímetros indica, si las proporciones fueran las mismas que con el Hypsilophodon, en una longitud del cuerpo de 90 centímetros. Esto no habría cambiado mucho en el adulto, ya que no es un espécimen recién eclosionado, como lo demuestra la osificación de los huesos del tobillo inferior. Los descriptores estiman la longitud del animal adulto alrededor de 2 metros, el peso en 20 kilogramos.

Los descriptores lograron establecer varios rasgos distintivos. Tres de estos son autopomorfismos , propiedades derivadas únicas. La parte posterior del hueso iliaco tiene en la parte inferior una cresta, como la unión de un músculo de la cola, el músculo caudofemoral breve, que tiene una cresta en el lado interno de la columna vertebral, el lado interno en el extremo frontal, pero en la parte posterior es horizontal y estrecho. El proceso de prepubicus tiene forma de varilla con un extremo delantero ensanchado y girado. El cheurón o arco de la primera vértebra de la cola tiene forma de L.

Dos características que distinguen claramente a Gideonmantellia de Hypsilophodon son la brecha profunda en la parte superior del muslo entre el trocánter mayor y el trocánter menor y la pequeña longitud del peroné, que es solo el 85% de la de la tibia, el peroné en la parte inferior del calcáneo no se toca.

La composición de la columna vertebral no se conoce con exactitud. Hay al menos dieciséis vértebras, tres vértebras sacras y al menos catorce vértebras de la cola. Las vértebras tienen protuberancias laterales notablemente cortas, por lo tanto, su ancho total es a veces tan reducido como el 60% de la longitud del cuerpo vertebral. Las vértebras sacras aún no estaban fusionadas en un sacro. En las vértebras delanteras de la cola, las protuberancias laterales no están conectadas al arco vertebral. En el primer cheurón de la cola, la parte inferior forma un ángulo recto con la parte superior, mientras que en otros ornitópodos la conexión forma una curva gradual o el primer cheurón es recto. Sin embargo, los otros cheurones no muestran esta característica. En el caso de ilion, la cresta lateral horizontal sobresale notablemente en el interior, de modo que el ancho de la hoja es del 64% de la altura. El largo proceso de prepubicus, que se ensancha considerablemente en la parte delantera, gira fuertemente alrededor del eje longitudinal, con el lado girado 52° hacia arriba.

El fémur es sorprendentemente similar al de Othnielia. Una garganta profunda se separa en la parte superior del trocánter mayor y del trocánter menor. En el fémur, las protuberancias de la articulación inferior en la parte delantera no están separadas por una ranura. La tibia se mide de adelante hacia atrás en la parte superior bastante ancha. Es probable que el peroné no toque el calcáneo, aunque eso no es del todo cierto, ya que este último elemento no se ha conservado, sino una pierna ancha y huesuda . La pierna que salta tiene solo una rama corta ascendente, el proceso ascendente, que sobrepasa el frente inferior de la tibia. El primer metatarsiano es bastante largo, con un 55% de la longitud del tercero. La fórmula de las falanges de los pies es 2-3-4-5-0.

Descubrimiento e investigación
Sus restos se encontraron en Galve, provincia de Teruel, España. Contiene una sola especie, Gideonmantellia amosanjuanae. En 1982, el paleontólogo aficionado José María Herrero Marzo junto con su hijo Jesús descubrió en un pozo de limo cerca de Galve, en el sitio Poyales Barranco Canales, los restos de un pequeño euornitópodo. En 1987 José Luis Sanz describió a partir de este material un fémur izquierdo y un ilion, los cuales él refirió a Hypsilophodon foxii. En 1995 José Ignacio Ruiz-Omeñaca se dio cuenta de que representaba un taxón separado, después de realizar una preparación adicional a los huesos entre 1994 y 1995. Ruiz-Omeñaca continuó sus estudios desde 1996, como parte de su tesis. En 2001 él publicó una descripción más detallada y completa, y en 2004 reafirmó que se había descubierto una nueva especie. En 2006, en su tesis doctoral él lo denominó Gideonmantellia amosanjuanae; siendo un nomen ex dissertatione, este nombre seguía siendo una denominación sin validez.

En 2012, la especie tipo Gideonmantellia amosanjuanae fue nombrada de forma válida y redescrita por Ruiz-Omeñaca, José Ignacio Canudo, Gloria Cuenca-Bescós, Penélope Cruzado-Caballero, José Manuel Gasca y Miguel Moreno-Azanza. El nombre del género es en homenaje al descriptor original de Hypsilophodon, Gideon Mantell. El nombre de la especie honra a la difunta paleontóloga María Olga Amo Sanjuán, quien estudió la fauna cretácica de Galve.

El holotipo, MPG-PBCH, fue hallado en un depósito fluvial de la Formación Camarillas, que data de principios del Barremiano. Consiste de un esqueleto parcialmente articulado, carente del cráneo, de un individuo joven, que incluye treinta y tres vértebras de la espalda, caderas y cola, veintiún fragmentos de los arcos neurales, seis cheurones, fragmentos de costillas, tendones osificados, la pelvis izquierda y ambos miembros posteriores. El espécimen es parte de la colección del Museo Paleontológico de Galve y se encuentra exhibido en la sala paleontológica del ayuntamiento de Galve.

Clasificación
Este taxón fue asignado entre 1995 a 2001 a la familia Hypsilophodontidae. Hoy en día se considera que este es un grupo parafilético y Gideonmantellia fue situado en 2012 en una posición basal en Ornithopoda. Más recientemente, un estudio de 2017 de Madzia et al. que describe el género Burianosaurus encontró Gideonmantellia para ser el ornitópodo más basal.

Filogenia
El cladograma que se reproduce a continuación se basa en el estudio de Madzia et al..

Referencias

Enlaces externos 

Dinosaurios del Cretácico
Dinosaurios de Europa
Ornithopoda
Galve